Электренское самоуправление () — муниципальное образование в Вильнюсском уезде Литвы. Образовано в 2000 году из частей Тракайского и Кайшядорского районных самоуправлений.

Население

По половому признаку 
 Мужчины — 13 860 (47,92 %)
 Женщины — 15 063 (52,08 %)

По вероисповеданию 
 Католики — 23 797 (82,17 %)
 Атеисты — 2 274 (7,86 %)
 Православные — 1 466 (5,07 %)
 Старообрядцы — 166 (0,57 %)
 Другие менее 0,5 %

По национальности 
 Литовцы — 23 740 (82,08 %)
 Поляки — 2 175 (7,52 %)
 Русские — 1 906 (6,59 %)
 Белорусы — 367 (1,27 %)
 Украинцы — 276 (0,95 %)
 Другие менее 0,5 %

Населенные пункты 
 2 города — Электренай и Вевис;
 1 местечко — Сямялишкис;
 275 сельских населенных пунктов.

Численность населения (2001):
 Электренай — 14 050
 Вевис — 5 303
 Сямялишкис — 660

Административное деление 
Электренское самоуправление состоит из 8 староств:

 Бейженское (; Бейженис)
 Электренское (; Электренай)
 Гилючское (; Гилючияй)
 Казокишское (; Казокишкис)
 Китавишское (; Китавишкис)
 Пастревское (; Пастревис)
 Сямялишское (; Сямялишкес)
 Вевское (; Вевис)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Электренское самоуправление